Алекса́ндр Миха́йлович Большако́в (род. 30 ноября 1969 года) — российский учёный-, профессор РАН (2016), член-корреспондент РАН (2019).

Главный научный сотрудник отдела механики и безопасности конструкций Института физико-технических проблем Севера им. В. П. Ларионова СО РАН.

Специалист в области механики, прочности, надежности и безопасности конструкций, эксплуатирующихся при низких климатических температурах Севера и Арктики.

Ведёт преподавательскую деятельность в Северо-Восточном федеральном университете.

Автор и соавтор 217 научных работ, из них 8 монографий, 5 патентов на изобретение и 2 учебно-методических трудов.

Под его руководством подготовлены и защищены 3 кандидатские диссертации.

Примечания

Ссылки 
 
 

Преподаватели Северо-Восточного федерального университета
Профессора РАН